Cañada Ancha ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Cañada Ancha (La Garita Creek), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Cañada Ancha (Arroyo Colorado), Fluss im Cibola County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada Ancha (Cañada de Ojo Sarco), Fluss im Rio Arriba County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada Ancha (Rio Chama), Fluss im Rio Arriba County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada Ancha (Rio Grande, Rio Arriba County, New Mexico), Fluss im Rio Arriba County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada Ancha (Rio Grande, Santa Fe County, New Mexico), Fluss im Santa Fe Count, Bundesstaat New Mexico
 Cañada Ancha (Rio Grande, Socorro County, New Mexico), Fluss im Socorro County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada Ancha (Rio Ojo Caliente), Fluss im Rio Arriba County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada Ancha (Tecolote Creek), Fluss im San Miguel County, Bundesstaat New Mexico
 Cañada Ancha del Norte, Fluss im Bundesstaat New Mexico